Heinrich Zille, 1858 - 1929, graphiste, lithographe, peintre et photographe allemand.
 Helen Zille, née en 1951, femme politique sud-africaine.